Stati Uniti d'America
 Wilsonville – città della Contea di Shelby, Alabama 
 Wilsonville – villaggio della Contea di Macoupin, Illinois 
 Wilsonville – villaggio della Contea di Furnas, Nebraska 
 Wilsonville – città della Contea di Clackamas, Oregon